Бюффон ():

 Бюффон, Жорж-Луи Леклерк де (1707—1788) — французский натуралист, биолог, математик, естествоиспытатель и писатель.
 Бюффон — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.
 Бюффон — большой древний ударный кратер находящийся в южном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Надо де Бюффон, Анри